Iaru steht für:
 Sechet-iaru, die Kurzform für eine altägyptische Region in der Duat

IARU steht für:
 International Alliance of Research Universities, Internationaler Verband forschender Universitäten
 International Amateur Radio Union, internationale Vereinigung von Amateurfunkverbänden
 Irish Amateur Rowing Union, inzwischen Rowing Ireland, irischer nationaler Rennruder-Sportverband, Mitglied von World Rowing

Siehe auch:
 Jaru
 Yaru
Rennrudern

Abkürzung